Anfiteatro -  arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a céu aberto típicas da Antiguidade
Ou ainda:
Teatro de Arena (Altinópolis)
Teatro de Arena (Campinas) - no centro da cidade de Campinas
Teatro de Arena (Unicamp) - também na cidade de Campinas, no interior da Unicamp
Teatro de Arena (Porto Alegre)
Teatro de Arena (Ribeirão Preto)
Teatro de Arena (São Paulo)
Teatro de Arena Elis Regina - na cidade de Americana

Desambiguação